Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1977/78 zum 44. Mal ausgespielt.

Das Finale wurde in zwei  Spielen ausgetragen. Im Hinspiel vor 8000 Zuschauern im Linzer Gugl-Stadion trennten sich der SK VÖEST Linz und der SSW Innsbruck mit einem 1:1-Unentschieden. Im Rückspiel vor 8500 Besuchern im Innsbrucker Tivolistadion setzten sich die Tiroler mit 2:1 durch. Damit sicherte sich der SSW Innsbruck zum vierten Mal den Sieg im österreichischen Fußballpokal. Im Halbfinale wurde der Titelverteidiger FK Austria Wien ausgeschaltet.

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale  

|}

Halbfinale  

|}

Finale

Hinspiel

Rückspiel

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale 

 Sieg im Elfmeterschießen

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1977/78 (abgerufen am 4. Oktober 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1977/78 (abgerufen am 4. Oktober 2016)

1977
Fußballsaison 1977/78